Hopkinton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Hopkinton (Iowa)
 Hopkinton (Massachusetts)
 Hopkinton (condado de Middlesex, Massachusetts)
 Hopkinton (Massachusetts)
 Hopkinton (Nuevo Hampshire)
 Hopkinton (Nueva York)
 Hopkinton (Rhode Island)